Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Oeganda.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Oeganda
IJslandse